Hofbauer puede hacer referencia a:

 Clemente María Hofbauer, santo católico;
 Kevin Hofbauer, actor australiano; o
 Célula de Hofbauer, células placentarias.